The Man Who Sold the World (album), een album van de Britse muzikant David Bowie uit 1970
 The Man Who Sold the World (lied), een lied van bovenstaand album